Hraničky bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Hraničky (Rozvadov), Wüstung in der Gemeinde Rozvadov, Okres Tachov
 Hraničky (Uhelná),  Ortsteil der Gemeinde Uhelná, Okres Jeseník
 Hraničky, Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Vranová Lhota, Okres Svitavy
 Sídliště Hraničky, Grundsiedlungseinheit der Stadt Vyškov, Okres Vyškov